Dhenkanal (district), een district van de Indiase staat Odisha
 Dhenkanal (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Dhenkanal